Adolfsson, är ett svenskt efternamn, som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2021 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Adolfsson 6 892
 Adolphson 97
 Adolfson 84
 Adolphsson 49
Tillsammans blir detta 7 122 personer. Namnet var från början ett patronymikon med betydelsen Adolfs son.

Personer med efternamnet Adolfsson/Adolphson 

 Amanda Adolfsson (född 1979), filmregissör och manusförfattare
 Anna-Greta Adolphson (1917–2010), skådespelare

Berit Adolfsson (född 1937), politiker, moderat

Carina Adolfsson Elgestam (född 1959), politiker, socialdemokrat

 Daniel Adolfsson (född 1982), skådespelare

Edvin Adolphson (1893–1979), skådespelare
Elof Adolphson (1897–1972), militärmusiker och kompositör
Eva Adolfsson (1942–2010), författare och litteraturkritiker
Gunnar Adolfsson (1906–1983), författare, journalist och politiker, kommunist

 Hans Adolfsson (född 1964), kemist, professor och universitetsrektor
Håkan Adolfsson (född 1971), bandyspelare

 Ingemar Adolfsson (född 1956), officer i flygvapnet

Jan Adolfsson (född 1944), fotbollsmålvakt
Jesper Adolfsson (född 1988), handbollsspelare
Johan Adolfsson (född 1986), ishockeyspelare
Josefine Adolfsson (född 1973), författare

Karin Adolfsson (född 1946), abbedissa i birgittinorden
Kim Adolfsson (född 1988), skidskytt
Kristina Adolfsson (född 1958), journalist
Kristina Adolphson (född 1937), skådespelare

Mia Adolphson (född 1949), sångerska
Märta Adolfsson (1903–1989), läkare verksam i Sydafrika

Niklas Adolfsson (född 1966), musiker

Olle Adolphson (1934–2004), visdiktare, kompositör och trubadur

Per Adolfsson (född 1973), journalist
Per B. Adolphson (född 1945), fotograf
Peter Adolfsson (född 1960), militär
Rolf Adolfsson (född 1948), sångtextförfattare och kompositör

Tage Adolfsson (1920–2007), lantbrukare och politiker, moderat
Tomas Adolphson (född 1949), musiker

Wilke Adolfsson (född 1940), glasblåsare och formgivare

Källor

Sonnamn
Svenska efternamn